Poetika je lahko:

naslov Aristotelovega dela Poetika (Aristotel)
pesništvo, literarna zvrst
nauk o oblikah besedne umetnine